Europese weg 47, een Europese weg
 E47 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 Nimzo-Indisch, ECO-code voor een van de varianten van deze schaakopening